Munera puede referirse a:

 Munera, municipio de la comarca del Campo de Montiel, en La Mancha, provincia de Albacete, España.
 Los munera (en singular, munus) eran las obras o servicios públicos que determinados ciudadanos ricos de alto estatus ofrecían a favor del pueblo romano. Entre los munera más apreciados se encontraba el combate de gladiadores (munus gladiatorium).